Roering ist der Name von

 Joachim Roering (* 1934), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Joshua J. Roering, Geologe
Siehe auch:
 Röhring